Kanal Imeni Stalina kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 
1 Samur-Abşeron Kanalı, kanal, Apsjeron,

Kirgizistan 
2 Bolsjoj Ferganskij Kanal Imeni U. Jusupova, kanal, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar